Mauricio Soria, puede hacer referencia a:

Mauricio Soria (1966), artista y escultor mexicano.
Mauricio Soria (1969), portero y entrenador boliviano.
Mauricio Soria Macchiavello, político chileno, alcalde de Iquique (2016-2020).